Eomanis (Еоманис — „рани љускавац”) је изумрли род љускаваца, из изумрле породице Eomanidae (и изумрле натпородице Eomanoidea) унутар подреда Eupholidota, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Eomanis waldi је по свом изгледу и величини наликовала на данашње врсте љускаваца. За разлику од данашњих врста, ова врста није имала љуске које су покривале реп. Одрасла јединака је била дужине око 50 cm (од чега је 22 cm била дужина репа). Лобања ове врсте је била дуга 7,3 cm, издужена и клинастог облика (када се гледа са стране) са равним покровом лобање. Носна кост је била дуга 2,9 cm и чинила је 40% дужине лобање, док је чеона кост била дуга 1,9 cm. Кост образа нису у потпуности формиране као код данашњи љускаваца. Доња вилаца је била дуга 5 cm. Ова врста је имала мале очи, дуги љепљиви језик и није имала зубе у вилицама.

Понашање и палеоекологија 
Врста Eomanis waldi је била сисар који се хранио са различитим врстама мрава и термита, али понекад и са другим инсектима, њиховим ларвама и са биљкама. Ова врста је знала гутати пјесак и складиштила га у свом желуцу, на што нам указују фосили ове врсте. Овај пјесак је користила при дробљењу хране у желуцу, слично као што то раде данашњи мравоједи и данашњи љускавци, јер ове животиње немају зубе у вилицама са којима би иначе дробили храну.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Eomanis.

Временска распрострањеност рода Eomanis унутар подреда Eupholidota

Види још 
 Класификација сисара
 Прави љускавци

Референце

Литература 

 Gerhard Storch (1978) "A pangolin from the Messel pit - on the paleobiology of a Central-Italian Manid." Nature and Museum 108 (10), pp. 301–307
 Gerhard Storch (1981) "Eurotamandua joresi, a myrmecophagide from the Eocene of the "Messel Pit" near Darmstadt (Mammalia, Xenarthra)." Senckenbergiana lethaea 61, pp. 503-529
 Wighart von Koenigswald, Gotthart Richter and Gerhard Storch (1981) "Detection of horn scales at Eomanis waldi from the "Messel Pit" near Darmstadt (Mammalia: Pholidota)." Senckenbergiana lethaea 61 (3/6), pp. 291-298
 
 Gerhard Storch and Gotthard Richter (1988) "Pangolin - 50 million years ago hardly different from today." In: S. Schaal and W. Ziegler (ed.): "Messel - A shop window into the history of the earth and life." Frankfurt am Main, pp. 203–207
 Robert L. Carroll (1988) "Vertebrate Paleontology and Evolution." W. H. Freeman and Company, New York, 
 Gerhard Storch and Thomas Martin (1994) "Eomanis krebsi, a new pangolin from the Middle Eocene of the Messel pit near Darmstadt (Mammalia: Pholidota)." Berlin Geoscientific Treatises E 13, pp. 83–97
 Frederick S. Szalay and Friedemann Schrenk (1998) "The middle Eocene Eurotamandua and a Darwinian phylogenetic analysis." Kaupia 7, pp. 97–186
 
 
 Gerhard Storch: Pholidota, Schuppentiere, Tannenzapfentiere. In: Wilfried Westheide und Reinhard Rieger (Hrsg.): Spezielle Zoologie. Teil 2: Wirbel - oder Schädeltiere. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart u. a. (2003), ISBN 3-8274-0900-4, S. 510–514.
 Tom S. Kemp (2005) "The Origin & Evolution of Mammals." Oxford University Press, Oxford 
 
 T. J. Gaudin, R. J. Emry and B. Pogue (2006) "A new genus and species of pangolin (Mammalia, Pholidota) from the Late Eocene of Inner Mongolia, China." Journal of Vertebrate Paleontology 26(1):146-159
 Timothy J. Gaudin (2010) "Pholidota". In Lars Werdelin and William Joseph Sanders (eds.) "Cenozoic Mammals of Africa". University of California Press, Berkeley, London, New York, pp. 599–602
 Kenneth D. Rose (2012) "The importance of Messel for interpreting Eocene Holarctic mammalian faunas." Palaeobiology and Palaeoenvironments 92, pp. 631–647
 D. M. Alba, A. S. Hammond, V. Vinuesa and I. Casanovas-Vilar (2018) "First record of a Miocene pangolin (Pholidota, Manoidea) from the Iberian Peninsula." Journal of Vertebrate Paleontology 38(1):e1424716
 Gregg F. Gunnell, Thomas Lehmann, Irina Ruf, Jörg Habersetzer, Michael Morlo and Kenneth D. Rose (2018) "Ferae - animals that eat other animals." In: Stephan FK Schaal, Krister T. Smith and Jörg Habersetzer (ed.): "Messel - a fossil tropical ecosystem." Senckenberg-Buch 79, Stuttgart, pp. 271–283

†
Изумрли сисари Европе